Jamaica Say You Will – traccia dell'album Jackson Browne di Jackson Browne del 1972
Jamaica Say You Will – album di Joe Cocker del 1975